Příjmení Nekvasil nosí více osobností:

 Jiří Nekvasil – více osobností
 Ondřej Nekvasil (* 1966) – český scénograf a pedagog
 Otakar Nekvasil (1869–1933) – český stavební podnikatel a politik
 Václav Nekvasil (1840–1906) –  český stavební podnikatel a politik

Externí odkazy